Астрага́л се́тчатый () — вид рода  семейства .

Ареал и среда обитания 
Поволжско-казахстанский вид. Произрастает в степях и пустынях от низовий Волги до Прибалхашья, в России и Казахстане.

Как правило, растёт по сухим глинистым склонам в местах выхода гипсоносных глин  палеогена.

Описание 
Однолетнее травянистое растение высотой от 5 до 20 см.

Стебли ветвистые, слабо прижато-опушённые, почти голые. Прилистники свободные, ланцетные или яйцевидные. Листочки 5—8-парные, удлинённые, выемчатые на верхушке, сверху голые, снизу слабоопушённые.

Кисти 4—6-цветковые. Цветоносы не длиннее листьев. Чашечка колокольчатая, длиной 2—2,5 мм, бело- и (или) чёрно-волосистая с треугольно-ланцетными зубцами, 0,5—1 мм длиной. Венчик беловатый, с флагом, около 5 мм длиной, более короткими крыльями и лодочкой.

Плод — боб. Бобы сидячие, линейные, дугообразно согнутые, голые, тонкокожистые, поперёк сетчато-морщинистые. Цветение в первой половине мая, размножение исключительно семенное.

Охрана 
Включён в Красную книгу Волгоградской области

Примечания

Ссылки 
 Описание вида в Красной Книге Волгоградской области

сетчатый
Флора Евразии
Растения, впервые описанные в книге Flora Taurico-Caucasica